Wankum steht für:
 Wankum (Wachtendonk), Ortsteil der Gemeinde Wachtendonk, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Andreas C. Wankum, deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)